Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder der Volkskammer der DDR in der 2. Wahlperiode (1954–1958).

Zusammensetzung 
Bei der Volkskammerwahl vom 17. Oktober 1954 stimmten nach offiziellen Angaben 99,46 % der Wähler für den Wahlvorschlag der Nationalen Front.

 Die Wahl hatte auf die Stärke der Fraktionen keinen Einfluss. Ihre Größe wurde im Voraus festgelegt. In der rechten Spalte der obigen Tabelle sind die Parteizugehörigkeiten der Mitglieder der Fraktionen des FDGB, des DFD, der FDJ, der VdgB und des Kulturbundes berücksichtigt.

Präsidium 

 Präsident der Volkskammer Johannes Dieckmann (LDPD)
 1. Stellvertreter des Präsidenten der VolkskammerHermann Matern (SED)
 Stellvertreter des Präsidenten der Volkskammer Friedrich Ebert (SED) Gerald Götting (CDU)Wilhelmine Schirmer-Pröscher (DFD)Grete Groh-Kummerlöw (FDGB)

Fraktionsvorsitzende 
 Fraktion der SEDHermann Matern
 Fraktion der DBD Berthold Rose
 Fraktion der CDU Max Sefrin
 Fraktion der LDPD Rudolf Agsten
 Fraktion der NDPD Heinrich Homann
 Fraktion des FDGB Rudolf Kirchner
 Fraktion des DFD Wally Keller
 Fraktion der FDJ Edith BrandtHans Modrow am 24. September 1958 gewählt
 Fraktion des Kulturbundes Erich Wendt
 Fraktion der VdgBFriedrich Wehmer

Abgeordnete

Anmerkungen

Quellen 
 Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik (Hrsg.) „Handbuch der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik“, Berlin, Kongress Verlag, 1957.
 Rita Pawlowski: Unsere Frauen stehen ihren Mann. Frauen in der Volkskammer der DDR 1950 bis 1989. trafo Verlag Berlin, 2008
 Volkskammer der DDR Protokolle der Sitzungen der Volkskammer in der 3. Wahlperiode 1954–1958

Liste (Mitglieder der Volkskammer)